Jan Pedersen er navnet på flere personer:
 Jan Pedersen (historiker) – lektor ved Københavns Universitet og redaktør af Historisk Tidsskrift
 Jan Pedersen (jurist) (født 1951) – professor i skatteret
 Jan Pedersen (skakspiller) – dansk skakspiller
 Jan Pedersen (direktør) (født 1964) – administrerende direktør i Danske Andelskassers Bank
 Jan Pedersen (fodboldspiller) (født 1966) – dansk tidligere fodboldspiller fra AaB

Desuden:
 Jan Cocotte-Pedersen (født 1950) – dansk chefkok, restauratør, kogebogsforfatter, m.m.
 Jan O. Pedersen – dansk speedwaykører, der bl.a. vandt den individuelle VM-titel i 1991 i Göteborg

Se også 
 Jan Petersen (flertydig)